Winge ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Winge (1905–1989), schwedische Schauspielerin
 Herluf Winge (1857–1923), dänischer Zoologe
 John H. Winge (1903–1968), austroamerikanischer Theaterregisseur, Filmpublizist und Filmkritiker
 Mårten Eskil Winge (1825–1896), schwedischer Maler
 Øjvind Winge (1886–1964), dänischer Biologe
 Oscar Winge (1884–1951), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Per Winge (1858–1935), norwegischer Dirigent, Pianist und Komponist
 Stephan Schulz-Winge (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Torsten Winge (1886–1969), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Viktoria Winge (* 1980), norwegische Schauspielerin

Siehe auch:
 Vinge